Diluvio – in storia, periodo geologico relativamente recente in cui si ritiene che una serie di grandi inondazioni si siano manifestate sulla Terra, generalmente come conseguenza della fine dell'Era glaciale
Diluvio universale – mito di fondazione comune a diverse civiltà, che racconta di una grande inondazione mandata da un dio come punizione, che colpisce la Terra e i suoi abitanti
Diluvio e recessione delle acque – uno degli affreschi realizzati da Paolo Uccello tra il 1447 e il 1448 nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella (Firenze)
Diluvio Universale – affresco di Michelangelo Buonarroti (1508-1510 circa)
Diluvio (Potop in polacco) – nome con cui è conosciuta nell'ambito della storia della Polonia l'invasione della Confederazione Polacco-Lituana da parte del Regno russo e dell'Impero svedese tra il 1655 e il 1660 o più in generale alla serie di guerre polacco-svedesi condotte nel XVII secolo
Diluvio – film del 1974 diretto da Jerzy Hoffman
Diluvio – album delle Tanxugueiras del 2022

Pagine correlate
Il diluvio